Безымянный сиквел фильма «Челове́к-пау́к: Нет пути́ домо́й», также известный как «Челове́к-пау́к 4» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже комиксов Marvel Человеке-пауке, разрабатываемый Columbia Pictures и Marvel Studios и распространяемый Sony Pictures Releasing. Он станет частью медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ) и четвёртым фильмом в серии фильмов КВМ о Человеке-пауке. Ожидается, что Том Холланд вернётся к роли Питера Паркера / Человека-паука.

Компания Sony начала разрабатывать проект в августе 2019 года, параллельно с фильмом «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). В ноябре 2021 года продюсер Эми Паскаль объявила, что фильм станет началом новой трилогии фильмов о Человеке-пауке с Холландом, а Sony и Marvel Studios начали работу над сюжетом в декабре.

Актёрский состав 
 Том Холланд — Питер Паркер / Человек-паук: Подросток и Мститель, получивший паучьи способности после укуса радиоактивного паука.

Производство

Разработка 
В августе 2019 года появились сообщения о том, что Sony Pictures разрабатывает четвёртый фильм о Человеке-пауке в рамках Кинематографической вселенной Marvel (КВМ) параллельно с третьим, получившим название «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). В феврале 2021 года исполнитель главной роли Том Холланд сказал, что после «Нет пути домой» заканчивается его контракт с Sony и Marvel Studios, но выразил надежду на то, что сможет и дальше играть Питера Паркера / Человека-паука, если его об этом попросят. Зендея, сыгравшая в фильмах КВМ Эм-Джей, сказала в июле, что не знает, планируется ли ещё один фильм о Человеке-пауке КВМ. В октябре Холланд сказал, что «Нет пути домой» продвигается как «конец франшизы», начавшейся в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), а всякие прочие фильмы с участием Человека-паука из КВМ будут отличаться по настроению от первой трилогии.

В ноябре Холланд сказал, что не уверен, должен ли он продолжать сниматься в фильмах о Человеке-пауке, и посчитал, что «что-то будет неправильно», если он продолжит исполнять роль в свои тридцать лет. Он выразил интерес в фильме, где вместо Паркера Человеком-пауком будет Майлз Моралес. Несмотря на это, продюсер фильмов Эми Паскаль выразила надежду на продолжение сотрудничества с Холландом при создании будущих фильмов о Человеке-пауке. Позднее в том же месяце Паскаль сказала, что у неё есть планы на очередную трилогию о Человеке-пауке с Холландом, а вскоре начнётся работа над первым её фильмом, хотя издание The Hollywood Reporter сообщило, что Sony официально не подтвердила планы на будущие фильмы о Человеке-пауке КВМ, хотя компания надеется на продолжение сотрудничества с Marvel Studios. Холланд сказал, что в отношении будущих фильмов о Человеке-пауке КВМ обсуждалось «много всего интересного», но о планах он ничего не знал. Он также посчитал, что у франшизы «невероятно светлое будущее». В декабре Паскаль сказала, что надеется на вечное сотрудничество, а президент Marvel Studios Кевин Файги сказал, что Паркер Холланда «когда-нибудь» сможет вернуться в другом фильме КВМ. Файги подтвердил, что они с Паскаль, а также Sony и Disney, активно разрабатывают историю для следующего фильма о Человеке-пауке без «травмирующего чувства разлуки» Паркера, произошедшей в «Нет пути домой», и пообещал, что сотрудничество между Sony и Disney не разорвётся так, как это произошло во время разработки «Нет пути домой». Холланд был в курсе переговоров о будущем Человека-паука в КВМ, но не был уверен, будет ли он участвовать в работе в качестве актёра или продюсера. Он сказал, что на тот момент он получил от персонажа, что хотел, и был готов «попрощаться» с ролью, несмотря на грусть от расставания.

К апрелю 2022 года Sony ожидала возвращения режиссёра фильмов Джона Уоттса. Тем не менее, после ухода Уоттса с поста режиссёра фильма «Фантастическая четвёрка» (2025), Deadline Hollywood отметил, что следующий фильм о Человеке-пауке и его возможное возвращение к режиссуре теперь под вопросом. Спустя месяц генеральный директор Sony Pictures  подтвердил надежду на возвращение к работе «всей команды» из предыдущих фильмов, в том числе Уоттса, Холланда и Зендеи.

Премьера 
В апреле 2021 года Sony подписала соглашение с Netflix и Disney о правах на показ их фильмов, выпущенных в 2022—2026 годах, после их проката в кинотеатрах и выхода на домашних носителях. Netflix подписал контракт на получение эксклюзивных прав на показ, который будет длиться 18 месяцев, касающийся фильмов о Человеке-пауке, выпущенных после «Нет пути домой». Disney же подписал контракт, который включает в себя права на показ фильмов на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu, а также их трансляции по телевизионным сетям Disney.

Примечания 

Кинематографическая вселенная Marvel: Шестая фаза
Человек-паук (серия фильмов, 2017)